Ралли Дакар 1981 года, также известное как Ралли Париж — Дакар 1981 — третье соревнование Ралли Дакар и первое, в котором больше не определялся победитель в абсолютном зачёте, а только выявлялись триумфаторы в своих классах. В категории мотоциклов впервые победил . В категории автомобилей все три призёра также были французами, выиграл экипаж  — Бернар Жиру на Range Rover V8. Вторым финишировал экипаж Эрв Котель — Клод Корбетта на багги конструкции Котеля, а третье место занял экипаж Жан-Клода Бривуана и Андре Делье на прототипе LADA Niva c 1,8-литровым 140-сильным двигателем. Стоит отметить, что автомобили «Нива» использовались во время данной гонки медицинской службой ралли-рейда и некоторыми журналистами.

Маршрут

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Полные результаты ралли «Париж — Дакар» 1979-1985 годов
 

1981 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам
Январь 1981 года
Спорт во Франции в 1981 году
Спорт в Алжире в 1981 году
1981 год в Мали
1981 год в Сенегале